Бахрам Худаверди оглу Раджабзаде (род. 3 августа 1991, Урмия, Иран) — профессиональный азербайджанский кикбоксер. Чемпион Всемирных игр 2022. 3-кратный чемпион Ирана и 8-кратный чемпион Суперлиги (Иран и Турция), 3-кратный чемпион Азербайджана по кикбоксингу, открытый чемпионат Европы WOF, проходивший в Анталии в 2009 году и чемпион мира WOF в тяжелом весе (91+) 2011 года, Азия чемпион, 2 место в Европе, обладатель пояса мира WKF, обладатель пояса мира WPKA в Афинах в 2013 году, заслуженный тренер.

Биография 
Бахрам Раджабзаде родился в 1991 году в городе Урмия, провинция Западный Азербайджан. Спортом начал заниматься в 7 лет. Его первое достижение было в 10 лет.

Он трехкратный чемпион Ирана по кикбоксингу и восьмикратный чемпион суперлиги. Он является чемпионом WOF Open в Европе в 2009 году и чемпионом мира WOF в 2011 году. Он является владельцем мирового трубопровода WKF. В 2013 году WPKA стала чемпионом мира (Афины), а в 2016 году — чемпионом Азербайджана по кикбоксингу. Он был приглашен в Азербайджан в декабре 2015 года по приглашению спортивного клуба «Орион» и в настоящее время представляет Азербайджан. На его счету 57 побед из 58 профессиональных боев.

Он женился в 2016 году, его жена тоже спортсменка. У него нет детей.

Ссылки 
 Азербайджанский «Золотой волк» против чемпиона мира по каратэ — ФОТО
 Маслобоев эффектно разобрался за полторы минуты с голландским тяжеловесом
 Азербайджан завоевал на ЧЕ по кикбоксингу семь медалей.

Кикбоксеры
Чемпионы Европы по кикбоксингу